Brzustów est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Brzustów, village de la voïvodie de Łódź
 Brzustów, village de la voïvodie de Mazovie